Роман Рондяк — офіцер Українських Січових Стрільців.

Біографія 
Народився у Львові 1 лютого 1895 року. Після гімназії пішов влітку 1914 року добровольцем до Українських січових стрільців. Там Роман Рондяк — старший став офіцером Легіону — хорунжим. Воював проти Москви і в легендарних боях на горі Лисоні, у складі 2-ї сотні 1-го полку. У 1918 році вступає до Української Галицької Армії і з нею пройшов усю війну 1918—1921 років[1]. Роман Рондяк —старший, коли вибрався з польського табору інтернованих у Тухолі, переїхав до Чехії, де закінчив Високу технічну школу в Празі й одержав диплом інженера. У 1930-х роках переселяється з дружиною-чешкою Фрайсес (Францискою) до рідного Львова, де у них народжуються первісток Роман — 4 листопада 1936 року. Однак, львівський період в житті новонародженого був коротким — подружжя переселяється до Чехословаччині, де мешкає 12 років в будинку батьків своєї матері. Очевидно, тут народився і їхній другий син — Петро.

Після другої світової війни, у 1948 році, родина емігрувала з комуністичної Чехословаччини до Німеччини, а відтак — до США, де оселяється  у місті Нью-Хейвен. Формально це місто розташовується в штаті Коннектикут, а фактично межує з північними околицями Нью-Йорка.

Роман Рондяк — старший, працюючи на фабриці батька, жертвує свої заощадження на українську справу. Бере участь у громадському житті — в Народному Домі, Пласті. Розвиває місцеві філію Українського конгресового комітету та Українського народного союзу.

У 1958 році стає співзасновником та активістом місцевого відділу ОбВУА (Об’єднання бувших вояків-українців Америки).[2] Обох своїх синів батько виховував українцями і в дусі української військової традиції. Обидва вони навчались у місцевій школі українознавства (батько був членом товариства «Рідна школа»). Обидва сини стали активними пластунами і кадровими офіцерами Армії США, які успішно пройшли бойове загартування у війні з комуністичним В’єтнамом.

29 червня 1968 року, у рік Празької весни, Роман Рондяк (старший) помер. На момент смерті батька його син Роман вже мав ступінь майора (за іншими даними — кандидата на майора) парашутної піхоти і 7 відзначень, а молодший Петро — ступінь сотника (капітана) танкових військ і 5 відзначень.

Родина 
 Син Роман Рондяк — офіцер Армії США.

Джерела 
 
 

Українці США
Вояки Легіону УСС
Уродженці Львова